Plaats in Indonesië
 Situwangi (Rakit), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Situwangi (Cihampelas), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java